Mužská dvouhra US Open 2017 probíhala na přelomu srpna a září 2017. Do singlové soutěže newyorského tenisového turnaje nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osmnáct z nich, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kolech a Argentinec Leonardo Mayer se Slovákem Lukášem Lackem jako šťastní poražení po odstoupení Raonice s Murraym. Obhájcem titulu byl čtvrtý hráč světa Stan Wawrinka, který v srpnu 2017 předčasně ukončil sezónu pro zranění kolena.

Turnaje se neúčastnil dvojnásobný vítěz Novak Djoković, jenž pro zranění lokte rovněž ukončil předčasně sezónu v závěru července. Jednalo se tak o první ročník US Open od roku 1971, do něhož nezasáhl ani jeden z finalistů předcházejícího roku a jelikož sezónu ukončil také Japonec Kei Nišikori, bojoval o titul jediný semifinalista z roku 2016 Gaël Monfils.

Po odstoupení druhého hráče žebříčku Andyho Murrayho pro poranění kyčle vstoupili do turnaje dva nejvýše nasazení Rafael Nadal a Roger Federer jako soupeři o post světové jedničky. Jistotu čela klasifikace by každý z nich měl při dosažení finále. Jediným dalším scénářem, v němž Federer mohl vystřídat Španěla, byla jeho účast v semifinále bez Nadalova postupu do této fáze. Po vyřazení Federera ve čtvrtfinále získal Španěl jistotu, že po skončení turnaje bude stále figurovat na nejvyšším postu a přidala se k němu také krajanka Garbiñe Muguruzaová, jež poprvé usedla na ženský tenisový trůn. US Open tak zůstával jediným grandslamem, na němž se Federer s Nadalem nikdy nestřetli.

Z 11 nejvýše postavených hráčů na žebříčku ATP se turnaje účastnilo šest, při absenci Murrayho, Wawrinky, Djokoviće, Nišikoriho a Raonice.

Za nesportovní chování v průběhu první fáze turnaje udělili organizátoři Italovi Fabiu Fogninimu pokutu ve výši 24 tisíc dolarů, když sečetli tři incidenty. Během duelu proti krajanu Stefanu Travagliovi, jenž prohrál 1-3 na sety, nevhodně hodnotil výroky umpirové rozhodčí Louisi Engzellové ze Švédska a hrubě ji urážel, což odhalila následná analýza ruchových mikrofonů. Disciplinárná komise jej proto vyloučila z US Open 2017 s hrozbou doživotního zákazu startu na Grand Slamu. Následně mu byly anulovány získané body a odňat výdělek 63 tisíc dolarů. Skončil tak i ve třetím kole mužské čtyřhry v páru se Simonem Bolellim. Již během Wimbledonu 2014 mu byla ze stejného důvodu vyměřena pokuta 27 500 dolarů.

Vyřazení Davida Ferrera v prvním, Jo-Wilfrieda Tsongy ve druhém a Marina Čiliće ve třetím kole znamenalo jistotu, že jeden ze zbylých tenistů dolní poloviny pavouka se poprvé v kariéře probojuje do finále grandslamu. Tím se stal dvacátý osmý nasazený Kevin Anderson, který postoupil do svého premiérového finále na grandslamu, jakožto první Jihoafričan v singlovém finále Flushing Meadows od roku 1965 a první jihoafrický tenista v grandslamovém finále dvouhry od Australian Open 1984. Anderson představoval nejníže postaveného finalistu newyorského majoru od zavedení světové klasifikace ATP v roce 1973.

Ruský hráč Andrej Rubljov se stal nejmladším čtvrtfinalistou Flushing Meadows od účasti Andyho Roddicka v téže fázi ročníku 2001. Argentinec Diego Schwartzman vysoký 170 cm se stal nejmenším grandslamovým čtvrtfinalistou od Peruánce Jaimeho Yzagy na US Open 1994, což komentoval slovy: „Tohle prostě není pro velký kluky“.

Finále 

Vítězem se stal nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal jihoafrickou turnajovou osmadvacítku Kevina Andersona hladce po třísetovém průběhu 6–3, 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal páté turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Do žebříčku ATP obdržel 2 000 bodů a získal částku 3 700 000 dolarů.

„Je neuvěřitelné, co jsem letos po zraněních dokázal. Od Austrálie hraji skvěle a teď jsem vyhrál tady v New Yorku, což mi dodává ještě více energie. Jsem strašně šťastný. Děkuji za tuhle životní příležitost,“ uvedl při vyhlášení Nadal, který si připsal již šestnáctý grandslamový titul. Upevnil si také pozici světové jedničky, když za ním druhý Roger Federer ztrácí téměř 2 000 bodů. Anderson pak uvedl: „Jsme stejně staří, ale sleduji tě celou kariéru a jsi jedním z nejlepších vyslanců tenisu. Já mám za sebou výjimečné dva týdny zakončené prvním grandslamovým finále, za což jsem po zraněních vděčný. Takovýhle výsledek finále jsem si sice nepřál, ale bojoval jsem a budu dál, abych se vrátil“.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2017